Сальський округ області Війська Донського у 1884—1920 роках
 Сальський округ Північно-Кавказького краю у 1924—1930 роках